Градска четврт је облик месне самоуправе у граду Загребу путем које грађани судјелују у одлучивању о пословима из самоуправног делокруга Града и локалним пословима који непосредно и свакодневно утичу на њихов живот и рад. Градска четврт оснива се за подручје које представља градску, економску и друштвену цјелину, а које је повезано заједничким интересима грађана. Садашња подјела на седамнаест градских четврти установљена је Статутом града Загреба 14. децембра 1999. године. Градска четврт је правно лице које има своје органе.

Списак градских четврти